McDaniel ist der Familienname folgender Personen:

 Barry McDaniel (1930–2018), US-amerikanischer Sänger (Bariton)
 Billy McDaniel (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Boyce McDaniel (1917–2002), US-amerikanischer Physiker
 Clint McDaniel (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 David McDaniel (1939–1977), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Dorian McDaniel (* 1987), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Ellas McDaniel, siehe Bo Diddley
 Etta McDaniel (1890–1946), US-amerikanische Schauspielerin 
 Floyd McDaniel (1915–1995), US-amerikanischer Musiker
 George A. McDaniel (1885–1944), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 George McDaniel (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Hattie McDaniel (1893–1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Dickerson McDaniel (1836–1926), US-amerikanischer Politiker
 James McDaniel (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeffrey McDaniel (* 1967), US-amerikanischer Autor
 Lindy McDaniel (* 1935), US-amerikanischer Baseballspieler
 Louise McDaniel (* 2000), nordirische Fußballspielerin
 Luke McDaniel (1927–1992), US-amerikanischer Countrysänger
 Mel McDaniel (1942–2011), US-amerikanischer Countrysänger
 Michael C. D. McDaniel (1929–2003), US-amerikanischer Bischof
 Mike McDaniel (* 1983), US-amerikanischer Footballtrainer
 Mildred McDaniel (1933–2004), US-amerikanische Leichtathletin
 Randall McDaniel (* 1964), US-amerikanischer Football-Spieler
 Ronna Romney McDaniel (* 1973), US-amerikanische Politikerin
 Rudy McDaniel (* 1956), US-amerikanischer Fusionbassist
 Scott McDaniel (* 1965), US-amerikanischer Comiczeichner
 Terry McDaniel (* 1966), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tony McDaniel (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wahoo McDaniel (1938–2002), US-amerikanischer Footballspieler und Wrestler
 Walton Brooks McDaniel (1871–1978), US-amerikanischer klassischer Philologe
 William McDaniel (1801–1866), US-amerikanischer Politiker
 Willard McDaniel  (1877–1967), US-amerikanischer R&B- und Jazzpianist
 Xavier McDaniel (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler

McDaniel bezeichnet außerdem:

 McDaniel (Maryland), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Maryland
 McDaniel-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 McDaniels